J87 peut faire référence à :
 General Electric J87, un turboréacteur américain produit par GE Aviation ;
 HMS Speedwell (J87), un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Sphéno-couronne augmentée (J87), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres